Onderdistrict in Indonesië
 Banjarsari (Lebak), een onderdistrict van het regentschap Lebak in de provincie Bantam
 Banjarsari (Surakarta), een onderdistrict van het regentschap Surakarta in de provincie Midden-Java
 Banjarsari (Ciamis), een onderdistrict van het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Banjarsari (Metro Utara), een plaats in het regentschap Metro in de provincie Lampung
 Banjarsari (Talang Padang), een plaats in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Banjarsari (Way Sulan), een plaats in het regentschap Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Banjarsari (Wonosobo), een plaats in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Banjarsari (Ambal), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Banjarsari (Gajah), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Banjarsari (Grabag), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Banjarsari (Gabus), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Banjarsari (Kandangan), een plaats in het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
 Banjarsari (Ngadirejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Banjarsari (Purwodadi), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Banjarsari (Sayung), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Banjarsari (Bangsalsari), een plaats in het regentschap Jember in de provincie Oost-Java
 Banjarsari (Madiun), een plaats in het regentschap Madiun in de provincie Oost-Java
 Banjarsari (Selorejo), een plaats in het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
 Banjarsari (Sumberasih), een plaats in het regentschap Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Banjarsari (Banjarsari), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
 Banjarsari (Bayongbong), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Banjarsari (Jatinunggal), een plaats in het regentschap Sumedang in de provincie West-Java
 Banjarsari (Pangalengan), een plaats in het regentschap Bandung in de provincie West-Java
 Banjarsari (Sukaresik), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Banjarsari (Sukatani), een plaats in het regentschap Bekasi in de provincie West-Java
 Banjarsari (Air Senda IV), een plaats in het regentschap Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Banjar Sari (doorverwijspagina)